DARC kan syfta på:

 DARC  – data distribuerad via FM-radio, se Data Radio Channel
 DARC – en tysk radioklubb, se Deutscher Amateur-Radio-Club e. V.